Antoni Vilanova i Andreu (Barcelona, 1923 - 2008), filòleg i crític literari català
 Antoni Vilanova i March (Barcelona, 1848 - 1912), escultor català